Le terme Épervanche peut se référer à:

Toponymes

Lac De L'Épervanche (rivière Natastan), un tributaire de la rivière Natastan (versant de la rivière Rupert), dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
Lac De L'Épervanche (lac Laval), un plan d'eau tributaire du lac Laval, dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), de la MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec.
Rivière Épervanche, affluent de la rivière Péribonka, dans Mont-Valin (territoire non organisé), dans de la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.